Falco, (1957. – 1998.) austrijski glazbenik.
 Edie Falco (* 1963.), američka glumica.
 Falco, naziv za rod sokolova

Falco